Хи-Мен и властелины вселенной ():

 «Хи-Мен и властелины вселенной» — американский мультсериал, выходивший в 1983—1985 годах.
 «Хи-Мен и властелины вселенной» — американский мультсериал, выходивший в 2002—2004 годах.
 «Хи-Мен и властелины вселенной» — американский мультсериал, выходящий с 2021 года.